Michael Brown peut désigner :
 Michael Brown (1941-), médecin américain et prix Nobel de médecine ;
 Michael Brown (1949-), claviériste et compositeur américain (The Left Banke) ;
  (1954-), ex-directeur de la FEMA ;
 Michael E. Brown (1965-), professeur en astronomie planétaire ;
 Michael Brown (1977-), footballeur anglais ;
 Michael Brown (1984-), nageur canadien ;
 Michael Brown (1996-2014), Afro-Américain abattu par la police de Ferguson (Missouri) le .

Voir aussi